La  du Paris-Arras Tour a lieu du 20 au . Elle fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 2.2.

Présentation

Parcours

Équipes 

Classé en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Paris-Arras Tour est par conséquent ouvert aux équipes continentales professionnelles françaises, aux équipes continentales professionnelles étrangères dans la limite de deux, aux équipes continentales, aux équipes nationales et aux équipes régionales et de clubs.

Règlement de la course

Primes 
Les prix sont attribués suivant le barème de l'UCI.

Favoris

Étapes 
Le contre-la-montre par équipes qui avait lieu en fin d'après-midi lors du premier jour de course en 2014 et 2015 a été remplacé par une étape en ligne de . La deuxième étape quitte la zone de confort de l'arrageois pour aller s'établir entre Barlin et Saint-Omer. La troisième étape est quant à elle plus traditionnelle, même si le départ est reporté à quelques kilomètres d'Arras. Les coureurs auront à parcourir  en trois jours, contre 371,1 l'année dernière et 363,3 il y a deux ans.

Déroulement de la course







Classements finals

Classement général final

Classements annexes

Classement du meilleur grimpeur

Classement des sprints

Classement du meilleur jeune

Classement par équipes

UCI Europe Tour 
Ce Paris-Arras Tour attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2016, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales.

Liste des participants 
Liste des partants

Notes et références

Liens externes 

 

2016
Cyclisme en France en 2016
Cyclisme sur route en 2016
Cyclisme en mai 2016
Sport en France en mars 2016